Norheim – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone 
 Andrea Norheim – calciatrice norvegese
 Sondre Norheim – sciatore alpino norvegese, pioniere dello sci moderno
 Stig Norheim – ex calciatore norvegese